Myrmecia es el único género de hormigas de la tribu Myrmeciini perteneciente a la subfamilia Myrmeciinae conocidas vulgarmente como hormigas bulldog u hormigas gigantes australianas. Se caracteriza por su agresividad, gran tamaño y de costumbres solitarias. Estas hormigas pueden medir desde 1,5cm la especie más pequeña, hasta 3cm, convirtiéndolas en las hormigas más grandes del mundo. Las 90 especies conocidas son endémicas de Australia y una de Nueva Caledonia, donde es rara.

Es uno de los linajes más antiguos de las hormigas, apareciendo hace más de 100 millones de años, durante un periodo de proliferación de nuevas especies de hormigas que fue acompañado a la explosión de plantas con flores. Aun así, las bulldog ejemplifican la anatomía y el comportamiento que, según los expertos, debió de tener la antepasada ancestral de todas las hormigas: cuerpo grande con patas largas, ojos grandes, visión aguda, aguijón venenoso y hábitos relativamente solitarios.

Las hormigas bulldog pueden detectar un intruso a dos metros de distancia y atacarlo. El doloroso efecto de sus aguijonazos, que causa quemazón debido a su inyección de ácido fórmico, puede durar hasta dos días. Cazan en solitario fuera del hormiguero, e incluso en él mantienen las distancias unas con otras mucho más que otras especies de hormigas.

Castas 

Se dividen de acuerdo a su tamaño o capacidad reproductiva:
 Cazadoras: son un poco más grandes que las obreras y son las que salen en busca de comida al exterior.

 Obreras: cavan hoyos para el hormiguero, son más pequeñas, alimentan a las larvas.
 Soldados: protegen el hormiguero de avispas, equidnas y otros depredadores de hormigas.

 Reina: es la única hembra fértil, la más grande de todas.

 Macho: es la hormiga macho del hormiguero que fertiliza a la reina; es el único miembro haploide de la colonia.

Dieta 

Su dieta se basa en pequeños insectos, para las larvas, que son carnívoras, mientras que las adultas comen rocío de miel y néctar, ya que no pueden comer alimentos sólidos. Las obreras pueden además regurgitar la comida para que así puedan consumirlo las otras hormigas.

Polinización 
Si bien la polinización por hormigas es poco común, varias especies de Myrmecia han sido observadas polinizando flores. Por ejemplo la orquídea Leporella fimbriata es polinizada por los machos alados de M. urens. La polinización de esta orquídea suele ocurrir entre abril y junio en siestas templadas y puede ocurrir por varios días, hasta que los machos de avispas, que son de corta vida, mueren. Las flores imitan a las reinas de M. urens y los machos intentan copular con ellas. Las obreras de M. nigrocincta han sido observadas visitando las flores de Eucalyptus regnans y Senna acclinis y es posible que polinicen estas plantas. Senna acclinis es autocompatible, pero la inabilidad de M. nigrocincta de remover el polen es posible que restrinja su capacidad como polinizador de esta flor. Las obreras forrajeras de M. pilosula son observadas a menudo en inflorescencias de Prasophyllum alpinum (que generalmente es polinizada por avispas icneumónidas). Si bien, a veces las hormigas tienen polinias adheridas a sus mandíbulas, tienen el hábito de limpiárselas, lo cual impediría que el polen fuera transportado a otras flores. No se sabe si M. pilosula contribuye a esta polinización.

Hormigueros 
Suelen hacer hormigueros grandes y conspicuos decorados con rocas pequeñas y/o plantas. Consisten en varias galerías cada una con su propio agujero de entrada, conectadas mediante pasajes. Sus colonias varían desde unos pocos cientos de ejemplares hasta varios miles.

Taxonomía

Referencias 

Géneros de himenópteros 
 
Polinizadores